Die Abkürzung FÄ steht für:
 Fachärztin, siehe Facharzt
 Finanzämter,  siehe Finanzamt

Fä steht für:
 Fächer, siehe Fach
 Haustier im Schwedischen

Siehe auch:
 FAE

FA